Vaterpolsko prvenstvo Jugoslavije za 1963. godinu je osvojio Partizan iz Beograda.

Ljestvica

Izvori 
Copič Miroslav: "Jadran-Koteks : '20 - '90", Split, 1990.

1963.